Hyde Parker může znamenat:

 
 Hyde Parker (1739–1807) – britský admirál
 Hyde Parker (1784–1854) – britský admirál

Související články 
 Parker

Externí odkazy